Бундеслига 1998—1999 — 36-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Вердер» квалифицировался в Кубок УЕФА, как обладатель кубка Германии.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Вольфсбург» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 7:1 (6-й тур, 7 ноября 1998 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Байер 04» —  2:8 (10-й тур, 30 октября 1998 года)
 Самый результативный матч (10 голов): «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Байер 04» — 2:8 (10-й тур, 30 октября 1998 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1998/99  

Германия
Германия
1999
Спорт в Германии в 1998 году
Спорт в Германии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999